OUA puede estar referido a los artículos de Wikipedia indicados a continuación:

 Organización para la Unidad Africana (OUA), organización regional que agrupaba a países africanos, y reemplazada el 9 de julio de 2002 por la Unión Africana.
 Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA), entidad uruguaya que otorga certificaciones en gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de productos, y gestión de laboratorios de ensayos, cuya sede se ubica en Mercedes 1041, (11100) Montevideo, Uruguay.

 código IATA: OUA, Aeropuerto de Uagadugú (Burkina Faso).

Acrónimos